Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 – zawody w skokach narciarskich, które rozegrane zostały w dniach 24 lutego – 6 marca 2021 w niemieckim Oberstdorfie, w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021.

Zawody zostały przeprowadzone na kompleksie skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie. Rozegrano 7 konkursów, w tym cztery indywidualne (mężczyzn oraz kobiet na skoczni dużej i normalnej) oraz trzy drużynowe (mężczyzn na skoczni dużej oraz kobiet i mieszanego na skoczni normalnej). Jako pierwsze w harmonogramie czempionatu rozegrane zostały konkursy na skoczni normalnej.

Tytułów mistrzowskich zdobytych na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 w Innsbrucku i Seefeld bronili: Markus Eisenbichler (skocznia duża) i Dawid Kubacki (skocznia normalna) wśród mężczyzn, a także Maren Lundby wśród kobiet na skoczni normalnej. Reprezentacja Niemiec broniła tytułu drużynowo wśród mężczyzn i kobiet, jak i również podczas konkursu drużyn mieszanych.

Ze względu na obowiązujące między grudniem 2020 a grudniem 2022 wykluczenie przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu reprezentacji Rosji z udziału w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich, w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 rosyjscy sportowcy startowali jako Rosyjska Federacja Narciarska, pod flagą z symbolem narodowego komitetu olimpijskiego.

Program zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Mikst

Skocznie 
Cztery konkursy mistrzostw świata (indywidualny kobiet i mężczyzn oraz drużynowy kobiet i mieszany) zostaną przeprowadzone na skoczni normalnej, a trzy pozostałe (indywidualny kobiet i mężczyzn oraz drużynowy mężczyzn) na skoczni dużej.

Jury 
Z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dyrektorami zawodów będzie Chika Yoshida (dyrektorka zawodów PŚ kobiet) i Sandro Pertile (dyrektor zawodów PŚ mężczyzn). Podobnie jak w zawodach Pucharu Świata, asystentem Yoshidy będzie Miran Tepeš, a asystentem Pertile – Borek Sedlák. Ponadto kierownikiem zawodów z ramienia organizatorów będzie Georg Späth w trakcie konkursów mężczyzn oraz Daniel Nett w trakcie konkursów kobiet. Delegatem technicznym podczas wszystkich zawodów będzie Słoweniec Sašo Komovec, a asystować mu będą Fin Jani Hyvärinen oraz Polka Renata Nadarkiewicz. Kontrolą wyposażenia zajmować się będą Agnieszka Baczkowska (konkursy kobiet) i Sepp Gratzer (rywalizacja mężczyzn).

Noty za styl w każdej serii kwalifikacyjnej i konkursowej wystawiać będzie po pięciu sędziów. Skład sędziowski poszczególnych konkursów wraz z zajmowanymi przez arbitrów stanowiskami na wieży przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyniki

Kobiety

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 106 – 24 lutego 2021

Konkurs indywidualny na skoczni HS 106 – 25 lutego 2021

Konkurs drużynowy na skoczni HS 106 – 26 lutego 2021

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 137 – 2 marca 2021

Konkurs indywidualny na skoczni HS 137 – 3 marca 2021

Mężczyźni

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 106 – 26 lutego 2021

Konkurs indywidualny na skoczni HS 106 – 27 lutego 2021

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 137 – 4 marca 2021

Konkurs indywidualny na skoczni HS 137 – 5 marca 2021

Konkurs drużynowy na skoczni HS 137 – 6 marca 2021

Konkurs mieszany

Konkurs drużynowy na skoczni HS 106 – 28 lutego 2021

Składy reprezentacji 
W poniższej tabeli znajdują się składy kobiecych i męskich reprezentacji, które zostały zgłoszone do konkursów skoków narciarskich podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie. W tabeli zamieszczono także porównanie miejsc zajętych w poszczególnych konkursach mistrzostw świata w latach 2019 i 2021.

Do zawodów zgłoszone zostały 64 kobiety z 18 państw oraz 79 mężczyzn z 18 państw, łącznie reprezentujących 21 różnych krajów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Niemczech
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
2021 w Niemczech